MIS kan syfta på:

 Affärssystem (Management Information System)
 Syreisotopstadium (Marine Isotope Stage)